Сандарві́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 95 км на південний захід від Парижа, 65 км на північний захід від Орлеана, 16 км на південний захід від Шартра.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 147 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 403,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Офіційний сайт

 Сандарвіль на сайті французького Національного інституту географії
 Сандарвіль на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сандарвіль на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам’ятки, фото, адреси)
 Сандарвіль на сайті Mapquest
 [ Розташування муніципалітету Сандарвіль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер і Луар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ер і Луар